19603 Monier – asteroide della fascia principale

Persone 

 Damien Monier – pistard e ciclista su strada francese
 Joseph Monier – giardiniere francese
 Monier Monier-Williams – indoiranista inglese

Pagine correlate 

 Monnier